Circaetus beaudouini — вид хищных птиц рода змееядов семейства ястребиных. Подвидов не выделяют. По данным Международного союза охраны природы вид отнесён к видам, находящимся в уязвимом положении. Распространён в северо-западной части Африки, в так называемом регионе Сахель.

Описание 
Коренастая хищная птица с длиной тела около 66 см и размахом крыльев от 155 до 170 см. Верхняя часть тела, а также голова и верхняя часть груди тёмно-коричневого цвета. Нижняя часть груди и брюхо белые с тонкими тёмными полосами. На хвосте 3—4 неясные полосы. Радужная оболочка жёлтая, восковица бледно-серая, лапы серовато-белые.

Биология 
Питается в основном змеями. В состав рациона входят также ящерицы, мелкие млекопитающие, птицы и насекомые.

Примечания

Литература

Ссылки 
Kemp, A. C., G. M. Kirwan, D. A. Christie, and E. F. J. Garcia (2020). Beaudouin's Snake-Eagle (Circaetus beaudouini), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.beasne1.01

Ястребиные
Животные, описанные в 1862 году
Птицы Африки